Mary Jane's Pa – film del 1917 diretto da Charles Brabin e William P.S. Earle
Mary Jane's Pa – film del 1935 diretto da William Keighley